Tangent (Oregon), een plaats in de Verenigde Staten
 een andere naam voor de raaklijn van een kromme
 Tangent, een weg die in een eerder rechte lijn naast een stad loopt, een rand- of rondweg:
 Tangent (Mechelen)
 Tangent, een bus- of spoorlijn die naast een stad loopt, door de buitenwijken:
 Zuidtangent
 Tangent (muziek), een muziekinstrumentonderdeel zoals toegepast in het klavechord